Río Grande puede referirse a:

Historia 

 República del Río Grande, antigua república en territorios correspondientes a México y Estados Unidos.
 República Riograndense, antigua república ubicada al sur de Brasil.

Cine y televisión 

 Río Grande (película de 1950), película dirigida por John Ford.
 Río Grande (película de 1949), película dirigida por Norman Sheldon.
 Río Grande (película de 1938), película dirigida por Sam Nelson.
 Río Grande (película de 1920), película dirigida por Edwin Carewe.

Divisiones administrativas

Argentina 

 Departamento Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 Río Grande (Tierra del Fuego), ciudad en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 Río Grande (San Luis), localidad en la provincia de San Luis.
 Río Grande (Catamarca), comuna en la provincia de Catamarca.

Brasil 

 Río Grande del Norte, estado del noreste.
 Río Grande del Sur, estado del sur.
 Río Grande (Brasil), ciudad en el estado de Río Grande del Sur.

Colombia 

 Riogrande (Santa Rosa de Osos), corregimiento en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia.

Estados Unidos 

 Río Grande (Nueva Jersey), lugar designado por el censo, ubicado en el estado de Nueva Jersey.
 Río Grande (Ohio), villa en el estado de Ohio.
 Rio Grande City, ciudad en el estado de Texas.

Jamaica 

 Rio Grande (Jamaica), localidad en la parroquia de Portland.

México 

 Río Grande (Zacatecas), ciudad en el estado de Zacatecas.
 Municipio de Río Grande (Zacatecas), en el estado de Zacatecas.
 Río Grande (Durango), localidad en el estado de Durango.
 Río Grande (Oaxaca), localidad en el estado de Oaxaca.

Panamá 

 Río Grande (Coclé), corregimiento en la provincia de Coclé.
 Río Grande (Veraguas), corregimiento en la provincia de Veraguas.

Perú 

 Distrito de Río Grande (Palpa), en el departamento de Ica.
 Distrito de Río Grande (Condesuyos), en el departamento de Arequipa.

Puerto Rico 

 Río Grande (Puerto Rico), municipio.

Venezuela 

 Río Grande de la Costa, pueblo en el estado Sucre.

Hidrografía

América del Norte 

 Río Bravo (también llamado río Grande o río Grande del Norte), en México y Estados Unidos.

México 
 Río Grijalva#Río Grande de Chiapas, en los estados de Chiapas y Tabasco.
 Río Grande de Morelia, en el estado de Michoacán.
 Río Grande de Santiago.

América Central 

 Río Grande de Matagalpa, en Nicaragua.
 Río Grande de Tárcoles, en Costa Rica.
 Río Grande (río de Coclé), en Panamá.

América del Sur 
 Río Cariquima (también llamado río Grande), compartido entre Bolivia y Chile.
 Río Grande (río de Tierra del Fuego), compartido entre Chile y Argentina.

Argentina 
 Río Futaleufú (a veces llamado río Grande), en Patagonia, provincia del Chubut.
 Río Grande (Córdoba).
 Río Grande (Jujuy).
 Río Grande (La Rioja).
 Río Grande (Mendoza).

Bolivia 
 Río Grande (Bolivia).
 Río Grande de Lípez, en  el departamento de Potosí.
 Río Grande de Tarija, en el departamento de Tarija.

Brasil 
 Río Grande (Minas Gerais).
 Río Grande (Bahía).

Chile 
 Río Grande (San Pedro de Atacama), afluente del río San Pedro de Atacama, en el Salar de Atacama.
 Río Grande (Limarí), afluente del río Limarí en la Región de Coquimbo.
 Río Grande (Cisnes), emisario del lago Río Grande y tributario del río Cisnes en la Región de Aysén.
 Río Grande (Whiteside), nace cerca del río Grande (binacional), pero fluye en dirección poniente hasta desembocar en la ribera este del canal Whiteside.
 Río Grande (Steinman), nace al oeste de la ciudad de Punta Arenas y desemboca en el seno Otway, cerca de punta Steinman.
 Río Grande (Isla Riesco), nace al sureste de la isla Riesco, emisario del lago Riesco y desemboca en el seno Otway, cerca de punta Hately.

Colombia 
 Río Grande (Antioquia).

Perú 
 Río Grande (Perú).

Venezuela 
 Río Caucagua (también llamado Río Grande).

Asia 
 Río Grande de Cagayán, en Filipinas.

Europa

España 
 Río Jubia, río de la vertiente atlántica, conocido también como Río Grande de Jubia.
 Río Grande (La Coruña), río de la vertiente atlántica.
 Río Grande (Lugo), río de la vertiente cantábrica.
 Río Grande (afluente del Cacín), afluente del Cacín.
 Río Grande (afluente del Carrión), afluente del río Carrión.
 Río Grande (afluente del Guadalfeo), afluente del río Guadalfeo.
 Río Grande (afluente del Guadalhorce), afluente del río Guadalhorce.
 Río Grande (afluente del Rosende), afluente del río Rosende.
 Río Grande (afluente del Tambre), afluente del río Tambre.
 Río Grande (afluente del Víboras), afluente del río Víboras.

Portugal 
 Río Grande (Portugal).
 Río Grande da Pipa.